Днестровец:
 Днестровец — село в Одесской области, Украина;
 «Днестровец» — украинский мини-футбольный клуб из города Белгород-Днестровский;
 «Днестровец» — с 1988 по 1998 годы название украинского футбольного клуба «Тирас-2500» из города Белгород-Днестровский.